Стыд:

 Стыд — отрицательно окрашенное чувство, объектом которого является какой-либо поступок или качество субъекта.
 
 «Стыд» — норвежский телесериал 2015 года.